Золотисто-чёрная саламандра () — вид хвостатых амфибий рода  семейства . Видовое название дано в честь герпетолога Worth Hamilton Weller, впервые обнаружившего вид.

Вид является эндемиком США. Распространён в горах Грандфазер на востоке страны в штате Северная Каролина, где встречается в умеренных лесах и среди скал.

Примечания

Ссылки 
 Adler, K. (2007). Contributions to the History of Herpetology, Volume 2. Society for the Study of Amphibians and Reptiles. 400 p. ISB 978-0916984717
 Hammerson, G. and D. Beamer. 2004. Plethodon welleri. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. Downloaded on 02 June 2013.
 Organ, J. A. (1960). Studies on the life history of the salamander, Plethodon welleri. Copeia 1960, 4 287—297.
 Walker, C. F. (1934). Plethodon welleri at White Top Mountain, Virginia. Copeia 1934, 4 pp 190.

Животные, описанные в 1931 году

Земноводные Северной Америки
Эндемики США
Веллер
Таксоны, описанные Френсисом Уокером